Il doppio dell'ASB Classic 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Nana Miyagi e Tamarine Tanasugarn erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Silvia Farina e Barbara Schett hanno battuto in finale 6–2, 7–6 Seda Noorlander e Marlene Weingärtner.

Teste di serie
 Miriam Oremans /  Chanda Rubin (primo turno)
 Els Callens /  Julie Halard-Decugis (primo turno)
 Silvia Farina /  Barbara Schett (campionesse)
 Florencia Labat /  Dominique Van Roost (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 1999